Су-11 — советский экспериментальный реактивный истребитель ОКБ Павла Сухого. Совершил первый полёт в мае 1947 года. Был изготовлен в одном экземпляре.

История создания 
В плане опытного самолётостроения на 1947 год, ОКБ Сухого предписывалось изготовить и сдать на государственные испытания самолёт с двумя двигателями ТР-1А. На базе заложенного в производство дублёра Су-9 был построен истребитель Су-11 с двигателем ТР-1. Конструктивно его планер практически не отличался от первого Су-9, за исключением расположения двигателей не под крылом, а в его плоскости. Соответственно изменилась и сама конструкция крыла.

Правительственное задание включало следующие основные требования:

Предъявить один экземпляр самолёта на государственные испытания требовалось к августу 1947 года.

Самолёт получил шифр «ЛК» и обозначение Су-11. В апреле 1947 он был достроен, а 11 мая, самолёт перевезли на аэродром ЛИИ.

28 мая лётчик испытатель Георгий Михайлович Шиянов совершил первый, десятиминутный полёт. В процессе испытаний были внесены следующие изменения: доработаны элероны, удлинили мотогондолы двигателя и слегка изменили геометрию сочленения крыла с мотогондолой.

3 августа, Су-11 пилотируемый Г.М. Шияновым, был продемонстрирован на параде в честь Дня Воздушного флота СССР.

15 апреля 1948 года завершились заводские испытания, за время которых было выполнено 54 полёта, общей длительностью 21 час 8 минут. По результатам испытаний, в связи с отсутствием усовершенствованных двигателей ТР-1А, изначально предусмотренных в требовании, доводку самолёта прекратили. 28 апреля Су-11 был списан.

На основе истребителя Су-11 были разработаны нереализованые проекты фронтового истребителя и истребителя-перехватчика получившие название Су-13.

Работы над аналогичным проектом тяжелого двухдвигательного истребителя осуществляло также ОКБ-21 Семена Алексеева, где в 1947 году был создан самолет И-211. Машина в серию не пошла.

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 чел.
 Максимальная скорость у земли = 940 км/ч
 Максимальная скорость на высоте: 925 км/ч
 Дальность полёта: 900 км
 Практический потолок: 13000 м
 Длина: 10,55 м
 Размах крыла: 11,80 м
 Площадь крыла: 22,20 м²
 Масса пустого: 4637 кг
 Масса снаряжённого: 6350 кг
 Двигатель: 2 х ТР-1 
 Тяга форсажная: 2×1300 кгс
 Пушечное вооружение: 2×23 мм НС-23 1×37 мм Н-37
 Боезапас: 2×100, 1×40 сн.
 Точек подвески: 2
 Масса подвески: 500 кг
 Подвесные вооружения: 2 бомбы ФАБ-250 или 1 ФАБ-500

Литература 
 Проклов, Владимир Су-9, Су-11 и советский Me-262. // Авиация и Космонавтика. — 2005. — № 4. — С.35-39.
 Гордюков, Николай Реактивные "сушки" — первая проба. // Авиация и Время. — 2006. — № 3. — С.28-29. 
 Гордюков, Николай Первые реактивные истребители Сухого — Москва: "Polygon", 1994. — С.17-20. — ISBN 5-88541-003-8.
 Валерий Багратинов Крылья России — Москва: "Эксмо", 2005. — С.645-646. — ISBN 5-699-13732-7

Ссылки 
 Су-11 (Первый) на сайте "Уголок Неба"

Неосуществлённые проекты советской военной авиации
Реактивные истребители СССР
Экспериментальные самолёты СССР
Появились в 1947 году в СССР